Хвостовка, или Урохлоя (; от  и ), — род растений семейства , распространённый в тропических и субтропических областях обоих полушарий Земли.

Описание 
Представляет собой траву, обычно около 1 м высотой. Может образовывать чистые древостои на низменных, сезонно затопляемых болотах . Когда растёт вдоль берегов глубоких водных путей, то имеет стебли, которые плавают над водой
.

Значение 
Различные виды этого рода используются в качестве кормовых растений либо на пастбище, либо в виде заготовленного корма. Другие виды, иногда те же самые, считаются сорняками культур, как в случае Urochloa mutica в Австралии. Используются также для борьбы с эрозией почвы и защиты берегов рек. Один вид, Urochloa deflexa, выращивается в качестве злака в Западной Африке.

Таксономия 
, : 52 (1812).

Синонимы 
  — Ветвянка

Виды 
Род включает 80 видов:

Примечания

Литература 
 
 

Злаки